Генерал Луис Гарсиа Меса был назначен президентом Боливии верховным командованием боливийской армии 18 июля 1980 года и сформировал новый кабинет министров.

НДД — Националистическое демократическое действие

Примечания 

Списки правительств Боливии